Фердинанд I:

 Фердинанд I Великий (1016/1018—1065) — сын короля Наварры Санчо III Великого и Муниадонны Санчес; граф Кастилии (с 1029), король Кастилии и Леона (1037—65), в 1056 году он провозгласил себя императором всей Испании.
 Фернанду I (1345—1383) — девятый король Португалии, единственный выживший законный сын короля Педру I и Констансы Кастильской.  
 Фердинанд I Справедливый («Честный», 1380—1416) — король Арагона, Валенсии, Майорки, Сардинии и Сицилии, регент Кастилии в 1406—1416 годах; сын Хуана I Кастильского и Элеоноры Арагонской.
 Фердинанд I (1423—1494) — король Неаполя (c 1458); внебрачный сын короля Арагона, Сицилии и Неаполя  Альфонса V и Жиралдоны Карлино.
 Фердинанд I (1503—1564) — король Венгрии и Богемии (с 1526), Римский король (с  1531), император Священной Римской империи (с 1556), родоначальник младшей ветви дома Габсбургов; сын Филиппа I и Хуаны Кастильской, внук Фердинанда II Арагонского и Максимилиана I, младший брат Карла V.
 Фердинанд I (1549—1609) — великий герцог Тосканский (c 1587), увеличивший престиж и влияние дома Медичи в Италии и за её пределами.
 Фердинандо I Гонзага (1587—1626) — герцог Мантуи и Монферрата (с 1612 года), унаследовавший престол от старшего брата.
 Фердинанд I (1751—1825) — король Неаполя (как Фердинанд IV, 1759—1806), король Сицилии (как Фердинанд III, 1806—1816) с 1816 — король Обеих Сицилий; сын короля Испании Карла III и Марии-Амалии Саксонской.
 Фердинанд I (1751—1802) — герцог Пармы, Пьяченцы и Гуасталлы (с 1765); сын герцога Пармского Филиппа I, по матери — внук Людовика XV. 
 Фердинанд I (1793—1875) — император Австрии, король Венгрии и Чехии (как Фердинанд V, 1835—1848), отрёкся от престола в пользу своего племянника Франца Иосифа I. 
 Фердинанд I (1861—1948) — царь Болгарии (1908—1918), основатель Третьего Болгарского царства; внук Фердинанда Саксен-Кобург-Заальфельдского по отцу и короля Франции Луи-Филиппа I по матери. 
 Фердинанд I (1865—1927) — король Румынии (с 1914), сын Леопольда Гогенцоллерн-Зигмаринген и Антонии Португальской. См. также